|-
|(135751)||2002 QT20|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,143|| align=right|9,73|| align=right|4,179||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135752)||2002 QQ22|| align=right|17,0|| align=right|2,452|| align=right|0,185|| align=right|0,96|| align=right|3,840||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135753)||2002 QU44|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,103|| align=right|4,11|| align=right|4,418||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135754)||2002 QQ58|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,056|| align=right|13,95|| align=right|4,071||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135755)||2002 QL79|| align=right|16,7|| align=right|2,467|| align=right|0,115|| align=right|3,07|| align=right|3,874||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135756)||2002 RN|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,116|| align=right|12,17|| align=right|4,461||MBA||2. září 2002||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(135757)||2002 RG15|| align=right|17,1|| align=right|2,561|| align=right|0,203|| align=right|1,24|| align=right|4,097||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135758)||2002 RP15|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,212|| align=right|3,55|| align=right|4,055||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135759)||2002 RN17|| align=right|16,5|| align=right|2,628|| align=right|0,212|| align=right|2,52|| align=right|4,260||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135760)||2002 RY18|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,083|| align=right|29,62|| align=right|4,302||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135761)||2002 RZ20|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,284|| align=right|12,21|| align=right|4,288||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135762)||2002 RC21|| align=right|16,5|| align=right|2,621|| align=right|0,138|| align=right|3,12|| align=right|4,243||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135763)||2002 RV22|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,025|| align=right|14,41|| align=right|4,235||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135764)||2002 RD28|| align=right|15,6|| align=right|2,667|| align=right|0,266|| align=right|4,13|| align=right|4,354||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135765)||2002 RA29|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,178|| align=right|5,78|| align=right|4,114||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135766)||2002 RA30|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,121|| align=right|5,64|| align=right|4,063||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135767)||2002 RM30|| align=right|16,1|| align=right|2,600|| align=right|0,167|| align=right|4,47|| align=right|4,192||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135768)||2002 RH35|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,295|| align=right|9,77|| align=right|4,558||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135769)||2002 RJ35|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,193|| align=right|9,86|| align=right|4,531||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135770)||2002 RW37|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,166|| align=right|6,66|| align=right|4,229||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135771)||2002 RH41|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,122|| align=right|11,17|| align=right|4,049||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135772)||2002 RY43|| align=right|16,5|| align=right|2,576|| align=right|0,207|| align=right|2,41|| align=right|4,134||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135773)||2002 RB47|| align=right|15,1|| align=right|2,657|| align=right|0,199|| align=right|14,96|| align=right|4,329||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135774)||2002 RB50|| align=right|15,8|| align=right|2,716|| align=right|0,110|| align=right|4,58|| align=right|4,475||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135775)||2002 RB54|| align=right|14,9|| align=right|2,674|| align=right|0,041|| align=right|14,71|| align=right|4,372||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135776)||2002 RY56|| align=right|16,1|| align=right|2,679|| align=right|0,118|| align=right|3,59|| align=right|4,383||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135777)||2002 RG61|| align=right|16,5|| align=right|2,614|| align=right|0,284|| align=right|5,25|| align=right|4,226||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135778)||2002 RA63|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,210|| align=right|3,21|| align=right|4,277||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135779)||2002 RK65|| align=right|16,1|| align=right|2,615|| align=right|0,336|| align=right|5,71|| align=right|4,228||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135780)||2002 RB67|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,083|| align=right|7,28|| align=right|4,502||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135781)||2002 RF74|| align=right|16,0|| align=right|2,635|| align=right|0,040|| align=right|3,14|| align=right|4,276||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135782)||2002 RA78|| align=right|15,4|| align=right|2,716|| align=right|0,143|| align=right|11,36|| align=right|4,475||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135783)||2002 RX79|| align=right|16,5|| align=right|2,591|| align=right|0,244|| align=right|4,19|| align=right|4,169||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135784)||2002 RZ81|| align=right|15,6|| align=right|3,101|| align=right|0,165|| align=right|0,69|| align=right|5,461||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135785)||2002 RH84|| align=right|15,8|| align=right|2,639|| align=right|0,194|| align=right|2,44|| align=right|4,285||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135786)||2002 RL84|| align=right|16,0|| align=right|2,562|| align=right|0,264|| align=right|7,10|| align=right|4,100||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135787)||2002 RR85|| align=right|14,9|| align=right|3,113|| align=right|0,058|| align=right|18,13|| align=right|5,490||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135788)||2002 RZ86|| align=right|16,1|| align=right|2,602|| align=right|0,125|| align=right|14,41|| align=right|4,196||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135789)||2002 RL92|| align=right|16,6|| align=right|2,537|| align=right|0,131|| align=right|2,56|| align=right|4,040||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135790)||2002 RM93|| align=right|15,9|| align=right|2,653|| align=right|0,177|| align=right|5,33|| align=right|4,320||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135791)||2002 RZ93|| align=right|15,6|| align=right|2,674|| align=right|0,098|| align=right|13,22|| align=right|4,372||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135792)||2002 RJ95|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,050|| align=right|5,06|| align=right|4,527||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135793)||2002 RO96|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,256|| align=right|17,64|| align=right|4,252||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135794)||2002 RC97|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,170|| align=right|13,47|| align=right|4,375||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135795)||2002 RP99|| align=right|15,9|| align=right|2,616|| align=right|0,240|| align=right|13,40|| align=right|4,230||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135796)||2002 RM100|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,172|| align=right|13,50|| align=right|4,307||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135797)||2002 RA101|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,226|| align=right|5,16|| align=right|4,081||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135798)||2002 RR101|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,181|| align=right|6,74|| align=right|4,146||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135799)||2002 RZ111|| align=right|16,6|| align=right|2,583|| align=right|0,117|| align=right|4,14|| align=right|4,151||MBA||7. září 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(135800)||2002 RE116|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,116|| align=right|11,31|| align=right|4,479||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135801)||2002 RF116|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,211|| align=right|11,63|| align=right|4,259||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135802)||2002 RA119|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,136|| align=right|21,21|| align=right|4,329||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135803)||2002 RE119|| align=right|16,2|| align=right|2,598|| align=right|0,120|| align=right|15,20|| align=right|4,187||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135804)||2002 RN119|| align=right|15,8|| align=right|2,650|| align=right|0,157|| align=right|6,99|| align=right|4,314||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135805)||2002 RF121|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,204|| align=right|12,64|| align=right|4,500||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135806)||2002 RY121|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,071|| align=right|10,42|| align=right|4,306||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135807)||2002 RJ131|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,092|| align=right|11,60|| align=right|4,046||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135808)||2002 RT135|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,068|| align=right|16,10|| align=right|4,300||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135809)||2002 RX136|| align=right|15,7|| align=right|2,632|| align=right|0,178|| align=right|12,03|| align=right|4,269||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135810)||2002 RT142|| align=right|16,0|| align=right|2,718|| align=right|0,128|| align=right|4,14|| align=right|4,481||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135811)||2002 RG156|| align=right|15,8|| align=right|2,736|| align=right|0,093|| align=right|3,40|| align=right|4,526||MBA||11. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135812)||2002 RL169|| align=right|16,5|| align=right|2,651|| align=right|0,180|| align=right|1,35|| align=right|4,316||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135813)||2002 RP172|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,207|| align=right|14,25|| align=right|4,174||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135814)||2002 RH178|| align=right|16,6|| align=right|2,626|| align=right|0,120|| align=right|10,33|| align=right|4,255||MBA||13. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135815)||2002 RJ184|| align=right|15,5|| align=right|2,625|| align=right|0,198|| align=right|9,67|| align=right|4,251||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135816)||2002 RR186|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,086|| align=right|10,88|| align=right|4,394||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135817)||2002 RH187|| align=right|14,9|| align=right|2,704|| align=right|0,080|| align=right|12,80|| align=right|4,446||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135818)||2002 RB200|| align=right|16,1|| align=right|2,697|| align=right|0,059|| align=right|6,18|| align=right|4,429||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135819)||2002 RQ201|| align=right|16,7|| align=right|2,581|| align=right|0,278|| align=right|4,41|| align=right|4,146||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135820)||2002 RN202|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,155|| align=right|10,48|| align=right|4,216||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135821)||2002 RO203|| align=right|16,8|| align=right|2,522|| align=right|0,169|| align=right|4,88|| align=right|4,005||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135822)||2002 RF208|| align=right|16,5|| align=right|2,647|| align=right|0,119|| align=right|2,07|| align=right|4,307||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135823)||2002 RN216|| align=right|16,5|| align=right|2,549|| align=right|0,122|| align=right|4,18|| align=right|4,069||MBA||13. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135824)||2002 RP217|| align=right|17,1|| align=right|2,555|| align=right|0,157|| align=right|1,81|| align=right|4,084||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135825)||2002 RW223|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,035|| align=right|1,90|| align=right|4,286||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135826)||2002 RU226|| align=right|16,3|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|2,52|| align=right|4,141||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135827)||2002 RB229|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,108|| align=right|14,18|| align=right|4,259||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135828)||2002 RZ229|| align=right|16,0|| align=right|2,688|| align=right|0,151|| align=right|6,34|| align=right|4,405||MBA||14. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135829)||2002 RJ233|| align=right|17,0|| align=right|2,573|| align=right|0,078|| align=right|0,92|| align=right|4,126||MBA||14. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(135830)||2002 RE241|| align=right|16,4|| align=right|2,532|| align=right|0,080|| align=right|3,44|| align=right|4,029||MBA||13. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(135831)||2002 RC243|| align=right|16,0|| align=right|2,532|| align=right|0,050|| align=right|2,61|| align=right|4,029||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135832)||2002 RL244|| align=right|16,2|| align=right|2,592|| align=right|0,042|| align=right|2,25|| align=right|4,172||MBA||5. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135833)||2002 RD245|| align=right|16,7|| align=right|2,558|| align=right|0,012|| align=right|0,66|| align=right|4,090||MBA||14. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135834)||2002 SO|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,123|| align=right|14,64|| align=right|4,239||MBA||21. září 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(135835)||2002 SZ3|| align=right|16,0|| align=right|2,697|| align=right|0,203|| align=right|9,00|| align=right|4,429||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135836)||2002 SX9|| align=right|15,6|| align=right|2,790|| align=right|0,032|| align=right|2,94|| align=right|4,660||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135837)||2002 SF11|| align=right|15,1|| align=right|3,162|| align=right|0,129|| align=right|2,95|| align=right|5,621||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135838)||2002 SG19|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,061|| align=right|5,75|| align=right|4,469||MBA||27. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135839)||2002 SA21|| align=right|16,0|| align=right|2,695|| align=right|0,039|| align=right|6,37|| align=right|4,424||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135840)||2002 SE25|| align=right|16,3|| align=right|2,684|| align=right|0,108|| align=right|5,35|| align=right|4,396||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135841)||2002 SO25|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,165|| align=right|4,26|| align=right|4,326||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135842)||2002 SX30|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,212|| align=right|9,51|| align=right|4,213||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135843)||2002 SY30|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,129|| align=right|9,58|| align=right|4,090||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135844)||2002 SG31|| align=right|16,3|| align=right|2,606|| align=right|0,150|| align=right|6,62|| align=right|4,207||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135845)||2002 SK32|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,141|| align=right|15,01|| align=right|4,265||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135846)||2002 SO37|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,221|| align=right|14,19|| align=right|4,141||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135847)||2002 SR38|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,103|| align=right|3,81|| align=right|3,801||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135848)||2002 SN42|| align=right|16,2|| align=right|2,698|| align=right|0,105|| align=right|1,02|| align=right|4,431||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135849)||2002 SP42|| align=right|15,9|| align=right|2,760|| align=right|0,070|| align=right|1,35|| align=right|4,584||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135850)||2002 SV42|| align=right|15,7|| align=right|2,644|| align=right|0,086|| align=right|3,30|| align=right|4,299||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135851)||2002 SA47|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,268|| align=right|12,11|| align=right|4,217||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135852)||2002 SD50|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,172|| align=right|2,22|| align=right|4,214||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135853)||2002 SG52|| align=right|15,8|| align=right|2,650|| align=right|0,318|| align=right|10,18|| align=right|4,314||MBA||17. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135854)||2002 SF53|| align=right|15,9|| align=right|2,675|| align=right|0,166|| align=right|14,05|| align=right|4,375||MBA||18. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135855)||2002 ST53|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,151|| align=right|12,20|| align=right|4,290||MBA||20. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135856)||2002 SC57|| align=right|15,5|| align=right|2,840|| align=right|0,084|| align=right|7,07|| align=right|4,786||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135857)||2002 SY57|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,147|| align=right|8,36|| align=right|4,508||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135858)||2002 SO58|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,209|| align=right|11,07|| align=right|4,473||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135859)||2002 TS|| align=right|15,5|| align=right|2,664|| align=right|0,184|| align=right|10,36|| align=right|4,347||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135860)||2002 TD3|| align=right|16,2|| align=right|2,686|| align=right|0,130|| align=right|1,36|| align=right|4,401||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135861)||2002 TG4|| align=right|15,0|| align=right|2,838|| align=right|0,074|| align=right|2,86|| align=right|4,780||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135862)||2002 TH4|| align=right|16,0|| align=right|2,650|| align=right|0,205|| align=right|3,41|| align=right|4,313||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135863)||2002 TE6|| align=right|15,4|| align=right|2,720|| align=right|0,089|| align=right|5,16|| align=right|4,485||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135864)||2002 TA10|| align=right|15,3|| align=right|2,660|| align=right|0,117|| align=right|6,90|| align=right|4,339||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135865)||2002 TS16|| align=right|15,9|| align=right|2,549|| align=right|0,081|| align=right|6,43|| align=right|4,068||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135866)||2002 TF21|| align=right|16,0|| align=right|2,660|| align=right|0,194|| align=right|5,17|| align=right|4,339||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135867)||2002 TL23|| align=right|16,4|| align=right|2,730|| align=right|0,125|| align=right|5,04|| align=right|4,509||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135868)||2002 TM25|| align=right|16,2|| align=right|2,725|| align=right|0,153|| align=right|5,31|| align=right|4,497||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135869)||2002 TP25|| align=right|15,8|| align=right|2,785|| align=right|0,086|| align=right|4,94|| align=right|4,648||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135870)||2002 TW29|| align=right|16,1|| align=right|2,710|| align=right|0,094|| align=right|1,04|| align=right|4,461||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135871)||2002 TN31|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,086|| align=right|3,24|| align=right|4,249||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135872)||2002 TL32|| align=right|14,8|| align=right|3,041|| align=right|0,132|| align=right|2,25|| align=right|5,302||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135873)||2002 TF34|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,163|| align=right|6,92|| align=right|4,206||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135874)||2002 TJ34|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,085|| align=right|8,37|| align=right|4,298||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135875)||2002 TY34|| align=right|16,2|| align=right|2,709|| align=right|0,035|| align=right|4,94|| align=right|4,457||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135876)||2002 TW35|| align=right|16,0|| align=right|2,801|| align=right|0,111|| align=right|4,09|| align=right|4,688||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135877)||2002 TR36|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,080|| align=right|3,93|| align=right|3,592||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135878)||2002 TN39|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,296|| align=right|4,92|| align=right|4,121||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135879)||2002 TF43|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,142|| align=right|9,47|| align=right|4,578||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135880)||2002 TR43|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,157|| align=right|15,26|| align=right|4,365||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135881)||2002 TD44|| align=right|15,3|| align=right|2,807|| align=right|0,109|| align=right|8,92|| align=right|4,703||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135882)||2002 TH46|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,072|| align=right|4,53|| align=right|4,460||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135883)||2002 TH48|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,130|| align=right|8,59|| align=right|4,512||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135884)||2002 TF49|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,111|| align=right|2,68|| align=right|4,551||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135885)||2002 TX49|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,106|| align=right|2,64|| align=right|4,430||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135886)||2002 TH52|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,270|| align=right|5,17|| align=right|4,093||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135887)||2002 TM52|| align=right|15,3|| align=right|2,788|| align=right|0,224|| align=right|8,88|| align=right|4,654||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135888)||2002 TA54|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,179|| align=right|6,17|| align=right|4,482||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135889)||2002 TN61|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,221|| align=right|8,27|| align=right|4,536||MBA||3. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(135890)||2002 TF63|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,043|| align=right|2,71|| align=right|4,460||MBA||3. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(135891)||2002 TU63|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,175|| align=right|13,65|| align=right|4,058||MBA||4. října 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(135892)||2002 TY65|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,048|| align=right|2,76|| align=right|4,508||MBA||4. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(135893)||2002 TZ71|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,139|| align=right|6,07|| align=right|4,137||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135894)||2002 TT73|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,198|| align=right|5,86|| align=right|4,035||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135895)||2002 TH74|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,110|| align=right|6,33|| align=right|4,620||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135896)||2002 TG76|| align=right|15,1|| align=right|2,730|| align=right|0,081|| align=right|3,76|| align=right|4,509||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135897)||2002 TJ76|| align=right|16,0|| align=right|2,577|| align=right|0,099|| align=right|2,72|| align=right|4,136||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135898)||2002 TO77|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,046|| align=right|3,94|| align=right|4,526||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135899)||2002 TR77|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,130|| align=right|7,63|| align=right|4,225||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135900)||2002 TJ78|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,079|| align=right|3,35|| align=right|4,116||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135901)||2002 TJ80|| align=right|15,5|| align=right|2,654|| align=right|0,053|| align=right|3,12|| align=right|4,322||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135902)||2002 TF83|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,149|| align=right|11,30|| align=right|4,255||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135903)||2002 TK89|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,036|| align=right|5,34|| align=right|4,526||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135904)||2002 TN90|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,250|| align=right|5,25|| align=right|5,403||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135905)||2002 TR90|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,096|| align=right|5,13|| align=right|4,603||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135906)||2002 TV90|| align=right|16,2|| align=right|2,573|| align=right|0,306|| align=right|5,28|| align=right|4,126||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135907)||2002 TJ100|| align=right|16,0|| align=right|2,692|| align=right|0,058|| align=right|4,85|| align=right|4,415||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135908)||2002 TO103|| align=right|16,1|| align=right|2,766|| align=right|0,073|| align=right|3,02|| align=right|4,599||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135909)||2002 TG105|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,208|| align=right|10,26|| align=right|4,222||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135910)||2002 TZ110|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,346|| align=right|5,30|| align=right|4,239||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(135911)||2002 TZ114|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,104|| align=right|10,07|| align=right|4,084||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135912)||2002 TP121|| align=right|14,4|| align=right|2,806|| align=right|0,173|| align=right|6,65|| align=right|4,700||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135913)||2002 TD136|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,139|| align=right|10,04|| align=right|4,446||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135914)||2002 TX136|| align=right|13,9|| align=right|3,122|| align=right|0,083|| align=right|10,64|| align=right|5,516||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135915)||2002 TQ137|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,151|| align=right|9,07|| align=right|4,822||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135916)||2002 TN139|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,195|| align=right|5,95|| align=right|3,899||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135917)||2002 TW147|| align=right|16,1|| align=right|2,711|| align=right|0,065|| align=right|4,32|| align=right|4,463||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135918)||2002 TO157|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,181|| align=right|12,89|| align=right|4,414||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135919)||2002 TO158|| align=right|15,4|| align=right|2,867|| align=right|0,043|| align=right|12,45|| align=right|4,854||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135920)||2002 TC163|| align=right|15,4|| align=right|2,650|| align=right|0,235|| align=right|14,24|| align=right|4,313||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135921)||2002 TS167|| align=right|15,4|| align=right|2,621|| align=right|0,107|| align=right|12,22|| align=right|4,242||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135922)||2002 TV170|| align=right|15,5|| align=right|2,750|| align=right|0,122|| align=right|10,66|| align=right|4,559||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135923)||2002 TM171|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,095|| align=right|11,73|| align=right|4,599||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135924)||2002 TJ173|| align=right|15,1|| align=right|2,704|| align=right|0,112|| align=right|14,51|| align=right|4,447||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135925)||2002 TP175|| align=right|15,9|| align=right|2,625|| align=right|0,117|| align=right|14,33|| align=right|4,253||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135926)||2002 TW179|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,099|| align=right|2,92|| align=right|4,680||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135927)||2002 TH180|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,253|| align=right|11,95|| align=right|4,365||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135928)||2002 TV180|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,213|| align=right|11,19|| align=right|4,311||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135929)||2002 TC181|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,286|| align=right|15,34|| align=right|4,330||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135930)||2002 TQ182|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,148|| align=right|10,61|| align=right|4,267||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135931)||2002 TU183|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,201|| align=right|4,21|| align=right|4,188||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135932)||2002 TJ185|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,202|| align=right|4,89|| align=right|4,194||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135933)||2002 TA186|| align=right|14,9|| align=right|2,802|| align=right|0,063|| align=right|4,35|| align=right|4,690||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135934)||2002 TU186|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,163|| align=right|14,39|| align=right|4,304||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135935)||2002 TS187|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,162|| align=right|2,84|| align=right|4,193||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135936)||2002 TO190|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,178|| align=right|12,70|| align=right|4,231||MBA||11. října 2002||Essen||Essen
|-
|(135937)||2002 TW190|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,226|| align=right|12,09|| align=right|4,334||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135938)||2002 TV191|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,211|| align=right|12,13|| align=right|4,107||MBA||5. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135939)||2002 TJ192|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,248|| align=right|9,30|| align=right|4,348||MBA||5. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135940)||2002 TG196|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,310|| align=right|3,66|| align=right|4,206||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135941)||2002 TJ196|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,211|| align=right|4,52|| align=right|4,227||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135942)||2002 TA198|| align=right|15,5|| align=right|2,684|| align=right|0,059|| align=right|2,66|| align=right|4,396||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135943)||2002 TN205|| align=right|16,2|| align=right|2,648|| align=right|0,281|| align=right|4,13|| align=right|4,309||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135944)||2002 TY205|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,196|| align=right|5,41|| align=right|4,089||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135945)||2002 TO206|| align=right|16,5|| align=right|2,575|| align=right|0,298|| align=right|4,57|| align=right|4,130||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135946)||2002 TU211|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,151|| align=right|14,43|| align=right|4,153||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135947)||2002 TC212|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,019|| align=right|15,17|| align=right|4,352||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135948)||2002 TN215|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,211|| align=right|9,29|| align=right|4,554||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135949)||2002 TQ219|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,249|| align=right|5,91|| align=right|4,100||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135950)||2002 TZ224|| align=right|16,3|| align=right|2,690|| align=right|0,179|| align=right|2,91|| align=right|4,411||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135951)||2002 TF226|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,182|| align=right|12,24|| align=right|4,201||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135952)||2002 TJ226|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,247|| align=right|14,87|| align=right|4,418||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135953)||2002 TS226|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,117|| align=right|4,56|| align=right|4,407||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135954)||2002 TS232|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,132|| align=right|14,31|| align=right|4,215||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135955)||2002 TE237|| align=right|14,6|| align=right|2,650|| align=right|0,192|| align=right|10,44|| align=right|4,314||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135956)||2002 TA238|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,280|| align=right|12,33|| align=right|4,150||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135957)||2002 TS239|| align=right|15,8|| align=right|2,681|| align=right|0,138|| align=right|4,36|| align=right|4,389||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135958)||2002 TM245|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,061|| align=right|5,05|| align=right|4,661||MBA||7. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135959)||2002 TP255|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,088|| align=right|2,67|| align=right|4,441||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135960)||2002 TW258|| align=right|15,9|| align=right|2,731|| align=right|0,087|| align=right|3,34|| align=right|4,513||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135961)||2002 TK260|| align=right|15,7|| align=right|2,773|| align=right|0,071|| align=right|5,45|| align=right|4,616||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135962)||2002 TC261|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,209|| align=right|14,68|| align=right|4,623||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135963)||2002 TK265|| align=right|15,0|| align=right|2,853|| align=right|0,072|| align=right|4,36|| align=right|4,818||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135964)||2002 TN266|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,202|| align=right|11,79|| align=right|5,035||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135965)||2002 TC268|| align=right|16,4|| align=right|2,426|| align=right|0,118|| align=right|6,14|| align=right|3,777||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135966)||2002 TG279|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,076|| align=right|5,53|| align=right|4,629||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135967)||2002 TD281|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,190|| align=right|9,84|| align=right|4,409||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135968)||2002 TT283|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,236|| align=right|3,26|| align=right|4,254||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135969)||2002 TA284|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,130|| align=right|5,70|| align=right|3,394||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135970)||2002 TE284|| align=right|15,9|| align=right|2,804|| align=right|0,128|| align=right|4,83|| align=right|4,695||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135971)||2002 TZ284|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,294|| align=right|8,47|| align=right|4,049||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135972)||2002 TH287|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,063|| align=right|5,25|| align=right|4,577||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135973)||2002 TQ292|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,115|| align=right|9,39|| align=right|5,138||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135974)||2002 TX292|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,178|| align=right|3,83|| align=right|4,246||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135975)||2002 TL294|| align=right|15,8|| align=right|2,739|| align=right|0,155|| align=right|3,13|| align=right|4,531||MBA||11. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135976)||2002 TA296|| align=right|14,9|| align=right|2,701|| align=right|0,175|| align=right|11,28|| align=right|4,439||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135977)||2002 TN298|| align=right|15,5|| align=right|2,715|| align=right|0,050|| align=right|4,67|| align=right|4,472||MBA||12. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135978)||2002 TD304|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,156|| align=right|7,92|| align=right|4,528||MBA||4. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(135979)||2002 TZ368|| align=right|15,9|| align=right|2,676|| align=right|0,120|| align=right|14,68|| align=right|4,377||MBA||10. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(135980)||2002 TG369|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,114|| align=right|10,13|| align=right|4,691||MBA||10. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(135981)||2002 US4|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,200|| align=right|26,92|| align=right|4,547||MBA||29. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135982)||2002 UO8|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,173|| align=right|11,72|| align=right|4,298||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135983)||2002 UD9|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,205|| align=right|15,73|| align=right|4,600||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135984)||2002 UC15|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,230|| align=right|20,47|| align=right|5,650||MBA||30. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135985)||2002 UV16|| align=right|16,1|| align=right|2,800|| align=right|0,172|| align=right|14,46|| align=right|4,684||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135986)||2002 UW17|| align=right|15,7|| align=right|2,628|| align=right|0,278|| align=right|2,62|| align=right|4,259||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135987)||2002 UC19|| align=right|14,9|| align=right|2,929|| align=right|0,044|| align=right|12,08|| align=right|5,012||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135988)||2002 UL19|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,182|| align=right|8,91|| align=right|4,644||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135989)||2002 UN22|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,083|| align=right|3,45|| align=right|4,672||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135990)||2002 UL32|| align=right|15,7|| align=right|2,785|| align=right|0,178|| align=right|9,77|| align=right|4,647||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(135991)||2002 UY35|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,181|| align=right|11,79|| align=right|4,253||MBA||31. října 2002||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(135992)||2002 UY45|| align=right|15,4|| align=right|2,630|| align=right|0,226|| align=right|7,36|| align=right|4,264||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135993)||2002 VP2|| align=right|15,8|| align=right|2,760|| align=right|0,068|| align=right|4,07|| align=right|4,585||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(135994)||2002 VY20|| align=right|14,3|| align=right|3,024|| align=right|0,133|| align=right|9,04|| align=right|5,258||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135995)||2002 VX25|| align=right|15,2|| align=right|2,709|| align=right|0,203|| align=right|9,17|| align=right|4,458||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135996)||2002 VY25|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,153|| align=right|9,45|| align=right|4,482||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135997)||2002 VD27|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,183|| align=right|8,69|| align=right|4,606||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135998)||2002 VM29|| align=right|15,0|| align=right|2,960|| align=right|0,098|| align=right|11,22|| align=right|5,093||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(135999)||2002 VV37|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,046|| align=right|9,00|| align=right|4,539||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(136000)||2002 VL38|| align=right|15,9|| align=right|2,543|| align=right|0,271|| align=right|8,25|| align=right|4,056||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek